Biathlonowy sprint mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 na dystansie 10 km odbył się 13 lutego. Była to druga męska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Do biegu zostało zgłoszonych 87 zawodników, wszyscy przystąpili do rywalizacji. 

Tytuł wywalczony cztery lata wcześniej obronił Norweg Ole Einar Bjørndalen. Srebrny medal wywalczył Niemiec Sven Fischer, a trzecie miejsce zajął Austriak Wolfgang Perner.

Medaliści poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
 MEN'S 10 km SPRINT COMPETITION ANALYSIS 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002